Telesistema puede referirse a:

 Telesistema, canal de televisión de la República Dominicana; 
 Telesistema Mexicano fue una estación de televisión predecesora de Televisa; 
 Telesistema Boliviano fue un canal de televisión bolivariano (1985-1997); 
 Telesistema, nombre con el que anteriormente se conoció a RTS, una cadena de televisión de Ecuador; 
 Telesistema Informativo es un canal de televisión de Honduras; o
 Telesistemas, una empresa argentina ya desaparecida.